Куяганский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Куяган.

Население

Состав поселения 
 Булатово (село) — 
 Казанка (посёлок) — 
 Куяган (село, административный центр) — 
 Никольское (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края